Юнкерс Юмо 222 () — немецкий рядный поршневой авиационный двигатель водяного охлаждения высокой мощности. Он был разработан фирмой «Юнкерс» под руководством Фердинанда Бранднера.

Расчетная мощность двигателя, в сравнении с имевшимися на тот момент аналогами, была такова, что многие проекты военных самолётов Люфтваффе разрабатывались под этот двигатель. По крайней мере, в качестве варианта. Под этот двигатель была ориентирована вся программа бомбардировщиков серии B, которая должна была заменить весь существующий парк бомбардировочной авиации Люфтваффе.

Проект таки и не был доведен до серийного производства даже после нескольких лет интенсивной разработки и нескольких кардинальных изменений конструкции. Этот провал привел к закрытию программы бомбардировщика серии В, оставив Люфтваффе с морально устаревшими бомбардировщиками во второй половине войны.

История создания 
Разработка Jumo 222 начались в 1937 году. Двигатель имел компоновку с шестью рядами цилиндров, расположенными под равными углами вокруг картера. Каждый ряд насчитывал по четыре цилиндра. Из-за особенностей конструкции Jumo 222 можно спутать с радиальным двигателем, но это сходство ошибочно. Четырёхцилиндровая модульная конструкция также породила более короткую (примерно на 80 см) и большую в поперечном сечении цилиндрическую форму мотогондолы, схожую по конструкции с используемой на Ju 88A. Такая конструкция позволяла использовать кольцевой радиатор увеличенного диаметра, предназначенного как для Jumo 222,так и для спаренной силовой установки Юнкерса Ju 288.

Модификации 
Ни одна из созданных модификаций Jumo 222 не была запущена в серийное производство.

 Jumo 222 A/ B-1. Базовая версия.
 Jumo 222 A/ B-2. Увеличенный вариант.
 Jumo 222 A/ B-3. Доработанный вариант A/ B-2.
 Jumo 222C/ D. Дополнительно увеличенный вариант.
 Jumo 222 E/ F. Конструктивно близок к A / B-1, с двухступенчатым двухскоростным нагнетателем. Рабочая высота 9400 м.
 Jumo 222 turbo. Сконструирован по схеме A / B-3, с улучшенным охлаждением. Расчетная высота 12,300 м. Мощность 2400 л. с. при 3200.
 Jumo 222 G / 225. Увеличенная версия с 6 × 6 = 36 цилиндрами и нагнетателем.

Применение 
Предполагалось использование Jumo 222 на следующих самолётах:

 Dornier Do 335 (в поршневом варианте устанавливался на место заднего двигателя).
 Focke-Wulf Fw 300
 Heinkel He 219B & -C
 Heinkel He 277
 Hütter Hü 211
 Junkers Ju 288
 Arado E 340
 Focke-Wulf Fw P.195

Технические характеристики

Примечания